Euphrates kan syfta på följande platser:

Syrien 

 Dayr az-Zawr, provins, 
 Deir ez-Zor District, distrikt, Dayr az-Zawr, 

Robotskapade Syrienförgreningar